Léon Potier de Gesvres ist der Name folgender Personen:

* Léon Potier de Gesvres (Herzog) (um 1620–1704), französischer Adliger, Gouverneur von Paris
 Léon Potier de Gesvres (Kardinal) (1656–1744), französischer Prälat, Erzbischof von Bourges, Kardinal